Kanton kot zemljepisno lastno ime lahko pomeni:
 Guangdžov, mesto na Kitajskem
 Guangdong, provinca na Kitajskem
 Kanton (Kiribati), atol v Kiribatih

Kanton kot zemljepisno občno ime je lahko:
 Kanton (Švica), zvezna dežela v Švici
 Kanton (Francija), upravna enota v Franciji (manjša od okrožja)
 Kanton (Luksemburg), upravna enota v Luksemburgu
 Volilni kanton (Belgija), okrožje v Belgiji s skupnim volilnim uradom
 Sodni kanton (Belgija), okrožje v Belgiji s skupnim sodiščem
 Kanton (Bolivija), upravna enota v Boliviji
 Kanton (Kostarika), druga največja upravna enota v Kostariki
 Kanton (Ekvador), druga največja upravna enota v Ekvadorju (za provinco)
 Kanton (Salvador), upravna enota v Salvadorju
 Kanton (Federacija Bosna in Hercegovina), upravna enota Federacije Bosne in Hercegovine